El término lagarta puede referirse a: Gloria Solana

Zoología 
 La hembra del lagarto;
 La larva del pulgón de la vid, un coleóptero crisomélido dañoso a la vid, también llamada corocha;
 La Lymantria dispar, un lepidóptero Lymantriidae dañoso a las frondosas;
 Otras especies de la familia Lymantriidae.

Hidrografía 
 El arroyo de La Lagarta (Honduras), curso de agua en Honduras;
 La quebrada de La Lagarta (El Salvador), curso de agua en El Salvador.